Domena je lahko:

 ime domene (krajše le domena, tudi spletna domena), niz znakov, ki identificira spletni prostor
 domena (biologija), raven v znanstveni klasifikaciji živih bitij
 domena (teorija kolobarjev), vrsta kolobarja v matematiki